Монастир кармелітів босих у Бердичеві
 Монастир кармелітів босих у Львові на вул. Винниченка, 22
 Монастир кармелітів босих у Львові на вул. Персенківці, 10